Santa Maria degli Angeli kan avse:

Santa Maria degli Angeli, Rom – en kyrkobyggnad och mindre basilika i Rom
Santa Maria degli Angeli, Assisi – en kyrkobyggnad i Assisi
Santa Maria degli Angeli, Umbrien – en ort i Umbrien